Maraldi est le nom de deux mathématiciens et astronomes franco-italiens :
 Giacomo Filippo Maraldi
 Giovanni Domenico Maraldi, son neveu.

Leur nom a été donné au Mons Maraldi, un massif montagneux lunaire.